Puebloviejo – kanton w prowincji Los Ríos
 Puebloviejo – miasto w prowincji Los Ríos